Peace River – rzeka w Kanadzie
 Peace River – rzeka w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie
 Peace River – miasto w Kanadzie
 Peace River – dystrykt regionalny w Kanadzie